Vinicius puede referirse a los siguientes artículos:

 Vinicius (álbum).— Un disco de Vinicius Cantuária—.
 Vinícius (mascota).— Una de las mascotas de los Juegos Olímpicos de 2016—.
 Vinícius Júnior. Futbolista brasileño.